Dave MacRae – tastierista, compositore e produttore discografico neozelandese 
 Gordon MacRae – attore e cantante statunitense
 Heather MacRae – attrice statunitense
 Henry MacRae – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese
 Jade MacRae – cantante australiana
 Sheila MacRae – attrice, cantautore e ballerina statunitense
 Tom MacRae – sceneggiatore, librettista e drammaturgo britannico